«Live Improvisation» — четвертий студійний альбом українського гурту «Димна суміш», який було презентовано у 2010 році. Новий альбом, записаний наживо спільно з відомим бандуристом Романом Гриньківом. Альбом, який отримав назву "Live Improvisation", являє собою 30-хвилинний файл з імпровізацією музикантів. Платівку було записано під час одного з художніх перформансів.

Композиції

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті рок-гурту

Грандж-альбоми
Альбоми гурту Димна суміш
Альбоми українських рок-виконавців